Die Curling-Mixed-Weltmeisterschaft 2018 (offiziell: 2018 Winn Rentals World Mixed Curling Championship) fand vom 13. bis 20. Oktober in Kelowna, Kanada, statt.

Weltmeister wurde Kanada, die Spanien im Finale besiegte. Deutschland und die Schweiz kamen auf den fünften, Österreich auf den 28. Platz

Teilnehmer 
Es nahmen folgende Mannschaften teil:

Endstand Round Robin

Playoffs

Qualifikation 
19. Oktober, 14:00 Uhr

Viertelfinale
19. Oktober, 20:00 Uhr

Halbfinale
20. Oktober, 10:00 Uhr

Spiel um Platz 3 
20. Oktober, 15:00 Uhr

Final 
20. Oktober, 15:00 Uhr

Endstand

Einzelnachweise

Weblinks
Offizielle Webseite

2018
Weltmeisterschaft Mixed
Sportveranstaltung in Kelowna
Curling (Kanada)